Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Garanti Koza Sofia Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Sofijská halová událost představovala premiérový ročník a první tenisový turnaj ATP Tour na bulharském území.

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazený pár Wesley Koolhof a Matwé Middelkoop z Nizozemska, který ve finále zdolal rakousko-kanadskou dvojici Philipp Oswald a Adil Shamasdin výsledkem 5–7, 7–6 a v supertiebreaku [10–6].

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a v premiérovém finále na okruhu ATP Tour získali první titul. V následném vydání deblového žebříčku ATP z 8. února 2016 figurovali na svých kariérních maximech, když Koolhofovi patřila 53. příčka a Middelkoopovi 50. místo.

Nasazení párů 
  Philipp Petzschner /  Alexander Peya (čtvrtfinále)
  Marin Draganja /  Julian Knowle (1. kolo)
 ' Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (vítězové)
  Sergej Betov /  Michail Jelgin (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sofia Open
ATP World Tour 2016